Hugh Grosvenor kan syfta på bland andra:

* Hugh Grosvenor, 1:e hertig av Westminster (1825–1899)
 Hugh Grosvenor, 2:e hertig av Westminster (1879–1953)
 Hugh Grosvenor, 2:e baron Stalbridge (1880–1949)
 Hugh Grosvenor, 7:e hertig av Westminster (född 1991)